Schizotrichum är ett släkte av svampar. Schizotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizotrichum